Chronologie du sport hippique

 2021 en sport hippique - 2022 en sport hippique - 2023 en sport hippique

Cet article résume les faits marquants de l'année 2022 dans le sport hippique.

Courses de plat

Ratings

Chevaux 
Les plus hauts ratings de l'année, décernée par la FIAH.

Courses 
Les dix meilleures courses de l'année par la moyenne des rating FIAH des quatre premiers.

Récompenses

La cérémonie des Cartier Racing Awards se tient à Londres le 9 novembre.



La  cérémonie des Eclipse Awards, récompensant les meilleurs chevaux américains, se tient le 26 janvier 2023 sur l'hippodrome de Churchill Downs à Louisville, Kentucky.





Résultats des courses majeures

Résultats des courses majeures en France

Courses de groupe 1

Courses de groupe 2

Courses de groupe 3

Résultats des courses majeures au Royaume-Uni

Courses de groupe 1

Courses de groupe 2

Courses de groupe 3

Résultats des courses majeures en Irlande

Courses de groupe 1

Courses de groupe 2

Courses de groupe 3

Résultats des courses majeures en Allemagne

Courses de groupe 1

Courses de groupe 2

Courses de groupe 3

Résultats des courses majeures en Italie

Courses de groupe 2

Résultats des courses majeures aux États-Unis

Courses de groupe 1 (liste sélective)

Résultats des courses majeures dans les autres pays

Courses de groupe 1 (liste sélective)

Obstacles

Résultats des courses majeures en France

Courses de groupe 1

Courses de groupe 2

Courses de groupe 3

Résultats des courses majeures au Royaume-Uni

Courses de groupe 1

Résultats des courses majeures en Irlande

Courses de groupe 1

Trot 
Le programme français est profondément modifié par rapport aux années antérieures, notamment pour les courses des 3, 4 et .

Résultats des courses de groupe 1 (liste sélective)

Faits marquants au trot

Janvier 

 9 janvier : Double lauréat du Prix de Cornulier, Bilibili rate sa rentrée au trot monté dans un Prix du Calvados remporté par Fantaisie.
 23 janvier : Deuxième l'an passé, Flamme du Goutier décroche le Prix de Cornulier, marqué aussi par le crépuscule de la carrière du champion Bilibili.
 25 janvier : Tremblement de terre sur la planète trot : Face Time Bourbon, le meilleur cheval du monde, est déclaré forfait cinq jours avant le Prix d'Amérique dont il est le double tenant du titre et le grandissime favori. Pire, son entraîneur affirme que sa carrière de course est terminée à 90%. 
 30 janvier : Centième édition du Prix d'Amérique. Sur le podium ces trois dernières années, deux fois dauphin de Face Time Bourbon, Davidson du Pont profite de la retraite anticipée de son rival et se voit enfin récompensé dans l'épreuve reine, devant Galius et la lauréate du Cornulier, Flamme du Goutier. Nicolas Bazire, fils de Jean-Michel Bazire, remporte un premier Prix d'Amérique à 21 ans, devenant le plus jeune lauréat de l'histoire de la course.

Février 

 13 février : Victoire du champion Italien Vivid Wise As dans le Prix de France, record de la course à la clé (1'09"7). Il devance la tenante du titre Délia du Pommereux et son compatriote Zacon Gio. Davidson du Pont, le tout frais vainqueur du Prix d'Amérique, termine en retrait, largement battu. 
 27 février : Dernier volet du triptyque des grands internationaux de Vincennes avec le marathon du Prix de Paris : Davidson du Pont flanche encore, et c'est Diable de Vauvert, deuxième de l'édition précédente, qui vient régler sur le poteau le tenant du titre Étonnant. Le record de la course tombe, 1'13"3.

Mars 

 13 mars : Étonnant s'offre Vivid Wise As dans le Grand Critérium de Cagnes et le prive d'un triplé. Éternelle, Billie de Montfort prend une belle troisième place.

Avril 

 23 avril : Vivid Wise As prend sa revanche sur Étonnant dans le Prix de l'Atlantique, dans un remake parfait du podium de l'année précédente : Vivid Wise As devant Étonnant et Délia du Pommereux.

Mai 

 29 mai : Victoire sensationnelle d'Étonnant dans l'Elitloppet, la plus grande course européenne sur le mile. Qualifié de justesse dans sa batterie, le champion de Richard Westerink s'impose en finale en faisant le grand tour du peloton malgré une faute durant le parcours. Il succède à son père Timoko, double vainqueur de l'épreuve sous les mêmes couleurs. Vivid Wise As termine quatrième.

Juin 

 26 juin : Nouveau duel entre Vivid Wise As et Étonnant, qui décidément animent la saison partout en Europe, dans le Prix René Ballière à Vincennes : à l'issue d'un final haletant, c'est l'Italien qui prend un nez au Français sur le poteau, égalant au passage le record du monde des 2 100 mètres détenu depuis l'an dernier par Face Time Bourbon en 1'09"1.

Juillet 

 31 juillet : Étonnant Vs Vivid Wise As, round 6 : le Français égalise à 3 victoires partout dans son duel avec son rival italien grâce à sa victoire dans le Grand Prix de Wallonie.

Août 

 6 août : Les Européens Alrajah One et Ecurie D. s'en vont faire la leçon aux Américains en prenant les deux premières places du John Cashman, Jr. Memorial.
 27 août : Comme chaque mois, Vivid Wise As affronte Étonnant et reprend l'avantage dans l'incroyable match que ces deux-là se livrent depuis le début de la saison. En remportant à l'arraché le Grand Prix du Département des Alpes-Maritimes, le trotteur italien s'adjuge pour la quatrième fois d'affilée le sprint d'été sur la Côte d'Azur.

Septembre 

 10 septembre : Pour une fois débarrassé de son compère Vivid Wise As, Étonnant rappelle qu'il est bien le meilleur cheval d'âge français en s'adjugeant comme à la parade le Prix d'Été.

Octobre 

 15 octobre : Déception pour Étonnant dans l'International Trot aux États-Unis, dont il était favori. Fautif à plusieurs reprises, il finit par prendre le galop dans la ligne droite, battu à l'issue d'un parcours très malchanceux. L'Américain de naissance Cokstile s'impose en créant la polémique en Europe par le comportement de son driver envers son cheval et les autres concurrents.

Décembre 

 24 décembre : Brillant vainqueur du Critérium continental, Idao de Tillard affiche ses ambitions pour le Prix d'Amérique 2023.

Faits marquants au galop

Janvier 

 23 janvier : Fin de série pour Golden Sixty. Le champion hongkongais est battu dans la Stewards' Cup et ne parvient pas à égaler le record de Silent Witness et ses 17 victoires consécutives à Sha Tin.
 29 janvier : Pour sa dernière apparition en compétition, Knicks Go, vainqueur de la Breeders' Cup Classic et cheval de l'année 2021, perd son titre dans la Pegasus World Cup face à Life is Good, déjà éblouissant dans la Breeders' Cup Dirt Mile.

Février 

 20 février : Deuxième défaite de rang pour Golden Sixty, qui ne peut faire mieux que troisième dans la Hong Kong Gold Cup.
 21 février : Neuf mois après la course, verdict de la Kentucky Horse Racing Commission dans le controversé Kentucky Derby 2021 : Medina Spirit est finalement disqualifié pour dopage de sa victoire, laquelle revient à Mandaloun, qui offre sur tapis vert un premier Derby à l'écurie de Khalid Abdullah, décédé en janvier 2021. Un résultat qui n'est cependant pas définitif, l'entourage de Medina Spirit (disparu en décembre 2021) disposant de recours juridiques.
 26 février : Déroute des favoris Mishriff et autres Mandaloun dans la Saudi Cup, enlevée par un gros outsider, le régional de l'étape Emblem Road devant l'Américain Country Grammer.

Mars 

 15 mars : Honeysuckle reste invaincue en quinze tentatives, en remportant l'Unibet Champion Hurdle à Cheltenham, et bat notamment Épatante lauréate de l'épreuve en 2020.
 26 mars : Nouvelle razzia japonaise dans les grandes joutes internationales dans la journée de la Dubaï World Cup, après leur festival en Arabie Saoudite le mois précédent. Entre autres victoires, Shahryar, le gagnant du Derby, s'offre le vainqueur de la Breeders' Cup Turf dans le Dubaï Sheema Classic, tandis que Panthalassa partage la victoire avec le tenant du titre Lord North dans le Dubaï Turf. En revanche dans la grande épreuve du jour, la Dubaï World Cup, l'arrivée est américaine : Country Grammer l'emporte devant Hot Rod Charlie, alors que le grand favori, Life is Good, termine quatrième. Derrière un Japonais tout de même, Chuwa Wizard.
 27 mars : L'Autonomie confirme son statut de meilleure pouliche d'obstacles française en remportant pour la troisième fois consécutive le Prix Hypothèse devant Porto Pollo et Thelème.

Avril 

 9 avril : Noble Yeats remporte le célèbre Grand National de Liverpool, monté par un gentleman-rider (un jockey amateur) dont c'était la dernière course, Sam Waley-Cohen.
 24 avril : Golden Sixty a retrouvé le chemin du succès : après le Chairman's Trophy, il enchaîne avec le Champions Mile. 
 29 avril : Seizième victoire consécutive pour l'invincible Honeysuckle dans le Champion Hurdle de Punchestown. 
 30 avril : Grand favori des 2000 Guinées, le meilleur 2 ans européen en 2021 Native Trail perd son invincibilité, concédant la victoire à un autre représentant de Godolphin, Coroebus. 
 30 avril : Hermès Baie bat la championne L'Autonomie dans le Prix Léon Rambaud dans le cadre d'une réunion-marathon à Auteuil forte de quinze courses programmées.

Mai 

  mai : James Doyle réussit le rare doublé 1000 Guinées / 2000 Guinées en menant à la victoire Cachet chez les pouliches.
  mai : L'Irlandais State of Rest effectue une rentrée victorieuse dans le Prix Ganay, son troisième groupe 1 sur trois continents après les Saratoga Derby Invitational Stakes aux États-Unis et le Cox Plate en Australie.
 6 mai : D. Wayne Lukas, 86 ans, s'offre une cinquième victoire dans les Kentucky Oaks avec Secret Oath. Il égale le record de victoires pour un entraîneur dans cette course qu'il n'avait plus remporté depuis 32 ans.
 7 mai : Arrivée surréaliste dans le Kentucky Derby avec la victoire de Rich Strike, le plus gros outsider de la course, qui était encore réserviste la veille et qui a bénéficié du forfait de dernière minute d'un concurrent pour trouver un strapontin dans les stalles. Rich Strike, qui n'avait jamais pris part à une course de groupe et plutôt couru dans les courses à réclamer, n'avait remporté qu'une seule de ses huit courses auparavant. Un réclamer justement, où son propriétaire l'a récupéré pour $ 30 000.
 12 mai : La championne océanienne Verry Elleegant, lauréate de onze groupes 1 dont la Melbourne Cup 2021, quitte l'Australie pour la France où elle est placée sous la responsabilité de l'entraîneur Francis-Henri Graffard.
 14 mai : Rentrée victorieuse pour Baaeed, qui remporte les Lockinge Stakes de toute une classe et reste invaincu.
 15 mai : À Longchamp, Mangoustine offre un premier groupe 1 à Infinty Nine Horses, l'écurie animée par Tony Parker, dans la Poule d'Essai des Pouliches. Chez les poulains, le Godolphin Modern Games, vainqueur de la Breeders' Cup Juvenile Turf à 2 ans, s'impose pour sa rentrée. 
 21 mai : Native Trail renoue avec la victoire dans les 2000 Guinées irlandaises, permettant à Charlie Appleby de rééditer un exploit que seul avant lui Aidan O'Brien accompli en 2002 : remporter les Guinées anglaises, françaises et Irlandaises la même année. Mais l'entraîneur de l'écurie Godolphin fait encore mieux que celui de Coolmore, puisqu'il le fait avec trois chevaux différents : Coroebus à Newmarket, Modern Games à Longchamp et Native Trail au Curragh. 
 21 mai : Cheval tout neuf n'ayant pas participé au Kentucky Derby, Early Voting enlève les Preakness Stakes, deuxième manche de la Triple Couronne américaine, devant Epicenter, une nouvelle fois condamné à l'accessit d'honneur. 
 21 mai : Hermès Baie bat L'Autonomie et offre une première Grande Course de Haies d'Auteuil à l'écurie Papot et à son jockey Bertrand Lestrade. 
 22 mai : Brillante victoire de l'Irlandaise Homeless Songs dans les 1000 Guinées irlandaises, qui laisse à plus de cinq longueurs Tuesday, troisième à Newmarket. 
 22 mai : Sel Jem offre un septième Grand Steeple-Chase de Paris à son entraîneur Guillaume Macaire, détenant le record de victoires dans la course d'obstacles la plus prestigieuse en France. 
 29 mai : Monté par le vétéran Yutaka Take, Do Deuce décroche le Derby Japonais en un temps record, et par la même son billet pour le Prix de l'Arc de Triomphe, son objectif de fin de saison. 
 29 mai : Rentrée calamiteuse du vainqueur du Prix de l'Arc de Triomphe à Baden-Baden : Torquator Tasso termine avant-dernier du Grosser Preis der Badischen Wirtschaft, un groupe 2.

Juin 

 3 juin : Grande favorite des Oaks, Emily Upjohn est battue d'une courte tête par la Coolmore Tuesday, après avoir manqué son départ. 
 4 juin : Le Derby d'Epsom est enlevé par le favori, l'invaincu Desert Crown, qui offre un sixième sacre à Michael Stoute.
 5 juin :  Vadeni ne touche pas terre dans le Prix du Jockey Club et s'impose de cinq longueurs, l'écart le plus important depuis que le Derby français se dispute sur 2 100 mètres. Modern Games, lauréat de la Poule d'Essai et favori, termine troisième.  
 11 juin : Dernier volet d'une Triple Couronne américaine qui ne restera pas dans les mémoires, les Belmont Stakes voient la victoire de Mo Donegal, cinquième du Kentucky Derby. Vainqueur improbable à Churchill Downs, Rich Strike termine dans le lointain.
 12 juin : Txope offre à son propriétaire Antoine Griezmann une première victoire classique dans les 1000 guinées allemandes. 
 14-18 juin : Meeting de Royal Ascot. 
 14 juin : Baaeed reste invaincu et fait une nouvelle démonstration dans les Queen Anne Stakes, confortant sa place de numéro 1 mondial sur la distance. Coroebus, lauréat des 2000 guinées de Newmarket, transforme l'essai dans les St. James's Palace Stakes malgré la fin de course sensationnelle de Maljoom. Dans les King's Stand Stakes, le duel attendu entre les deux meilleurs sprinters du monde, l'Américain Golden Pal et l'Australien Nature Strip tourne court : le premier sombre, le second s'envole.
 15 juin : Très attendu pour sa première sortie au niveau groupe 1, Bay Bridge s'incline face à l'infatigable State of Rest dans les Prince of Wales's Stakes, tandis que la Française Grand Glory règle le Derby-winner japonais Shahryar pour la troisième place. 
 16 juin : Battu par un mauvais parcours et le poids des ans, Stradivarius manque le quadruplé dans la Gold Cup, devancé par les 4 ans Kyprios et Mojo Star.
 17 juin : Tandis que Perfect Power remporte un troisième groupe 1 dans le Commonwealth Cup et confirme son statut de meilleur sprinter chez les 3 ans, les lauréates des Guinées anglaises et françaises, Cachet et Mangoustine, sont défaites dans les Coronation Stakes, remportées avec insolence par l'invaincue Inspiral, la championne des 2 ans qui effectue là sa rentrée très tardive après huit mois d'absence.
 18 juin : Doublé Godolphin à l'arrivée des Platinum Jubilee Stakes, où Naval Crown devance Creative Force.
 19 juin : Troisième des Oaks, Nashwa remporte le Prix de Diane et permet à Hollie Doyle de devenir la première femme jockey à remporter un grand classique européen. 
 24 juin : Divorce à l'amiable, qualifié de "congé sabbatique" entre l'entraîneur John Gosden et son jockey Frankie Dettori après un meeting de Royal Ascot marqué par les critiques du premier envers le second, notamment après la monte de Stradivarius dans la Gold Cup. Dettori, qui avait monté pour Gosden plus tôt dans sa carrière, était le premier jockey de l'écurie depuis 2015. Le duo s'est illustrée avec de nombreux champions tels Stradivarius donc, mais aussi Enable, Golden Horn, Cracksman et autres Palace Pier. 
 25 juin : Troisième malheureux du Derby d'Epsom, Westover enlève facilement le Derby Irlandais pour l'entraînement de Ralph Beckett, la casaque de Khalid Abdullah et sous la monte de Colin Keane.

Juillet 

 2 juillet : Torquator Tasso redore son blason en s'adjugeant facilement le Hansa-Preis, un groupe 2 disputé à Hambourg. 
 2 juillet : Les Eclipse Stakes à Sandown sont d'ores et déjà l'une des courses de l'année : six partants, cinq chevaux ayant remporté un ou plusieurs de groupe 1 et un sixième, Bay Bridge, qui ne devrait plus tarder à les imiter. Les 3 ans Native Trail et Vadeni affrontent leurs aînés Mishriff, Lord North, Alenquer et Bay Bridge. Et c'est le vainqueur du Jockey Club qui l'emporte, Vadeni résistant jusqu'au bout à l'attaque d'un très malheureux Mishriff, tandis que Native Trail termine troisième. Jean-Claude Rouget devient le premier entraîneur français à remporter les Eclipse Stakes depuis Alec Head en 1960.
 3 juillet : Le champion Hurricane Lane, l'un des prétendants les plus sérieux au Prix de l'Arc de Triomphe, sombre dans un Grand Prix de Saint-Cloud remporté par la rentrante britannique Alpinista, qui enchaîne un quatrième groupe 1 d'affilée après ceux qu'elle a remportés en Allemagne l'an passé. 
 8 juillet : le "congé sabbatique" entre John Gosden et Frankie Dettori n'aura pas duré longtemps : le crack jockey retrouve Inspiral dans les Falmouth Stakes, où elle fait figure d'épouvantail. Mais c'est la douche froide : la jeune championne perd son invincibilité, battue par Prosperous Voyage, deuxième des Guinées en mai mais auparavant largement devancée à trois reprises par Inspiral.
 14 juillet : Victime d'un mauvais numéro de corde dans le Prix du Jockey Club, où il avait terminé bon cinquième, Onesto trouve la consécration dans le Grand Prix de Paris.
 16 juillet : Privés de sa grande favorite Emily Upjohn, bloquée en Angleterre par une panne d'avion, les Irish Oaks reviennent à Magical Lagoon.
 23 juillet : Magnifique joute intergénérationnelle dans les King George avec les 3 ans Westover et Emily Upjohn face aux Mishriff et autres Torquator Tasso. Mais les juniors sombrent complètement et laissent l’outsider Pyledriver (vainqueur de la Coronation Cup 2021) s'imposer comme à la parade devant un très bon Torquator Tasso et un Mishriff en manque de tenue. 
 26 juillet : Bataille épique à l'arrivée de la Goodwood Cup entre les trois meilleurs stayers du monde : Trueshan, Kyprios et Stradivarius confié à Andrea Atzeni depuis que Lanfranco Dettori a été débarqué par le propriétaire du cheval. Le cadet Kyprios, qui n'était pas né lorsque Stradivarius gagnait sa première Goodwood Cup, l'emporte devant le quadruple vainqueur de l'épreuve, formidable, et Trueshan.
 27 juillet : Baaeed poursuit son sans faute dans les Sussex Stakes, pour ce qui sera peut-être le dernier mile de sa carrière avant de monter en distance. Il domine très facilement le 3 ans Modern Games et la tenante du titre et récente lauréate de la July Cup Alcohol Free. 
 28 juillet : Nashwa bonifie sa victoire dans le Prix de Diane en s'offrant aisément les Nassau Stakes. 
 31 juillet : Lauréat du Derby Allemand, Sammarco confirme dans le Bayerisches Zuchtrennen.

Août 

 2 août : Coup d'envoi du meeting de Deauville et première razzia des concurrents venus d'outre-manche notamment la belle du jour, le Prix Rotschild, qui revient à Saffron Beach.
 6 août : Litlle Big Bear crève l'écran dans les Phoenix Stakes, qu'il survole de sept longueurs. Coolmore tient son favori pour les Guinées 2023. 
 14 août : Inspiral se rachète dans le Prix Jacques Le Marois en dominant au courage les mâles et les chevaux d'âge. Coroebus ne peut faire mieux que cinquième, State of Rest est nettement battu.
 17 août : Baaeed entre dans la légende, et les 2000 mètres des International Stakes lui vont à ravir. Le crack de l'écurie Shadwell pulvérise Mishriff, Native Trail et consorts, remportant sa victoire la plus impressionnante. 
 18 août : Insatiable Alpinista, qui enchaîne une septième victoire consécutive, et un cinquième groupe 1 d'affilée dans les Yorkshire Oaks. Elle devance la lauréate des Oaks Tuesday. 
 21 août : Débuts très attendus en Europe de Verry Elleegant dans le Prix Jean Romanet à Deauville. Mais la star australienne, sur un terrain guère à sa convenance et dans une configuration de course qu'elle ne connait pas (une course à la française, c'est-à-dire disputée à un train de sénateur jusqu'au sprint final), ne peut se mettre en évidence et termine dernière.

Septembre 

 4 septembre : Drame à l'arrivée du Prix du Moulin de Longchamp, avec l'accident fatal de Coroebus, lauréat des 2000 Guinées et des St. James's Palace Stakes, foudroyé par une fracture dans la dernière ligne droite.
 4 septembre : L'Arc-winner Torquator Tasso, monté par Frankie Dettori, cède son titre dans le Grand Prix de Baden à l'outsider Mendocino, associé au titre d'un contrat de première monte à celui qui était son partenaire de toujours, Rene Piechulek.
 4 septembre : La nouvelle sensation américaine se nomme Flightline. Dans le Pacific Classic, le 4 ans californien, qui se produisait en piste seulement pour la cinquième fois (après quatre succès, dont deux groupe 1, glanés avec une avance comprise entre 6 et 13 longueurs), éparpille de quasiment 20 longueurs une opposition emmenée par le lauréat de la Dubaï World Cup, Country Grammer. Une performance qui lui vaut un colossal rating FIAH de 139, soit le plus haut jamais décerné pour une course disputée sur le dirt, à une livre du plus haut rating de l'histoire, décerné à Frankel. 
 10 septembre : La revanche entre Mishriff et Vadeni dans les Irish Champion Stakes est éclipsée par le duel entre les 3 ans Luxembourg, qui s'impose, et Onesto. Vadeni termine troisième devant Mishriff. 
 10 septembre : Homeless Songs déçoit pour sa rentrée dans les Matron Stakes, ne pouvant faire mieux que quatrième d'une course remportée par l'ex-Française Pearls Galore. 
 11 septembre : Journée des "Arc trials" à Longchamp. Sweet Lady crée la surprise dans le Prix Vermeille. Do Deuce, le Derby-winner japonais candidat au Prix de l'Arc de Triomphe, fait une rentrée prudente dans le Prix Niel où il prend la quatrième place. Verry Elleegant court en progrès dans le Prix Foy, mais pas assez pour acter une candidature ambitieuse dans l'Arc. 
 11 septembre : Jour de St. Leger à Doncaster. Eldar Eldarov s'impose dans le plus vieux classique anglais. 
 11 septembre : Journée de gala au Curragh, avec quatre groupe 1. Formidable triplé de Highfield Princess, qui en un mois enchaîne le Prix Maurice de Gheest, les Nunthorpe Stakes et les Flying Five Stakes, où elle s'impose brillamment. On tient le sprinter de l'année en Europe, de même que le stayer de l'année avec Kyprios, qui boucle une inédite passe de trois : Gold Cup, Goodwood Cup et Irish St. Leger. Mais de cette journée on retient surtout l'éblouissante impression laissée par la 2 ans irlandaise Tahiyra dans les Moyglare Stud Stakes : pour sa deuxième sortie, la pouliche de l'Aga Khan laisse sur place ses adversaires et fait naître les plus grands espoirs pour l'année prochaine.  
 18 septembre  : L'ancien jockey et entraîneur Freddy Head annonce son départ à la retraite au Racing Post.  
 25 septembre : Stradivarius ne courra plus. Légèrement blessé, le meilleur stayer de la décennie rejoint le haras avec 17 victoires de groupe à son palmarès, un record en Europe.
 30 septembre : Image incroyable dans le Prix Thomas Bryon à Saint-Cloud : luttant pour se faire une place dans le peloton, Christophe Soumillon envoie valdinguer le jeune le jockey Rossa Ryan d'un bon coup de coude. Si les spectaculaires roulés-boulés de l'infortuné jockey demeurent sans gravité, la star belge, qui ne minimise pas les faits, écope de deux mois de suspension, les autorités lui laissant la possibilité de disputer les courses du week-end de l'Arc.

Octobre 

 -2 octobre : Week-end de l'Arc à Longchamp.
 Kyprios parachève son année exceptionnelle chez les stayers en survolant le Prix du Cadran, réussissant le premier doublé Gold Cup / Cadran depuis Sagaro en 1976. Il gagne si facilement qu'il croit pouvoir rejoindre les écuries avant le poteau d'arrivée et traverse toute la piste façon Sea Bird dans l'Arc 1965, tout en gardant 20 longueurs sur ses poursuivants – du jamais vu à Longchamp. Tout jeune retraité, Stradivarius s'est trouvé un digne successeur.
 Malmenés par les Britanniques et les Irlandais depuis le début de la saison, les 2 ans français sauvent l'honneur dans les groupe 1 : Belbeck s'impose dans le Prix Jean-Luc Lagardère et Blue Rose Cen dans le Prix Marcel Boussac.  
 La petite fusée britannique The Platinium Queen triomphe dans le Prix de l'Abbaye de Longchamp du haut de ses 2 ans : c'est la première "juvenile" à s'imposer dans le sprint parisien depuis Sigy en 1978.  
 Alpinista triomphe dans l'Arc ! La jument grise, favorite de la course, l'emporte avec autorité devant Vadeni et Torquator Tasso qui, profitant à nouveau d'une piste très souple, a bien failli rééditer son coup de l'an dernier. Mais c'est bien la protégée de Mark Prescott, invaincue depuis deux ans, qui obtient la suprême consécration. Elle devient au passage la première jument de 5 ans à inscrire son nom au palmarès du Prix de l'Arc de Triomphe depuis Corrida en 1937. 
 3 octobre : Suite à son coup de folie et de coude quelques jours plus tôt, Christophe Soumillon voit son contrat de première monte avec l'écurie Aga Khan rompu. 
 15 octobre : Champions Day à Ascot.
 Reine sans couronne, Emily Upjohn, la meilleure 3 ans sur la distance classique, trouve enfin la consécration dans les British Champions Fillies' & Mares' Stakes. 
 Immense favori des Champion Stakes dans lesquels il doit faire ses adieux, Baaeed est battu, et bien battu, perdant son invincibilité et plus encore : c'est la chute d'une idole. 
22 octobre : Auguste Rodin remporte avec classe le Futurity Trophy de Doncaster, confirmant son statut de favori pour le Derby d'Epsom 2023.
23 octobre : Première victoire de groupe I pour Marie Vélon et Irésine dans le Prix Royal Oak, dernier groupe 1 de la saison de plat en France.

Novembre 

 4-5 novembre : Breeders' Cup à Keeneland, dans le Kentucky.
 Coolmore et Godolphin se partagent les courses pour 2 ans sur le gazon, laissant les Américains s'écharper entre eux sur leur surface de prédilection, le dirt. Les Anglais tirent les premiers dans le Juvenile Turf Sprint avec Mischief Magic, les Irlandais répondent avec Meditate dans le Juvenile Fillies et remportent la belle dans le Juvenile Turf grâce à Victoria Road, d'un nez devant Silver Knott sous la casaque de... Godolphin.
 Les Européens dominent largement les épreuves disputées sur les gazons, et Godolphin continue sa razzia : Modern Games conclut sa formidable saison par une victoire dans le Mile, et Rebel's Romance confirme dans le Turf qu'il est le meilleur cheval d'âge de l'écurie. Coolmore empoche tout de même le Filly & Mare Turf grâce à la lauréate des Oaks Tuesday.
 Sur le dirt, on retient le triomphe de la championne Malathaat dans une Breeders' Cup Distaff très relevée.
 Attendu comme le messie, Flightline répond présent dans le Classic. Une course folle et une victoire par le plus grand écart jamais enregistré dans cette course : le crack entre dans la légende. Et puis s'en va. Après six courses et autant de promenades de santé en 2 ans, arlésienne et météore, le phénomène est prudemment rentré au haras, où les meilleures poulinières lui sont promises à 200 000 dollars la saillie. Quelques jours après la Breeders' Cup, 2,5% de la propriété du cheval sont adjugés pour 4,6 millions de dollars...
 9 novembre : Les Anglais n'ont pas tenu rigueur à Baaeed de son unique défaite, puisqu'ils le couronnent du double titre de cheval de l'année en Europe et de meilleur cheval d'âge lors de la cérémonie des Cartier Racing Awards à Londres. Cruel pour Alpinista, qui termine deuxième à chaque fois alors qu'elle aurait bien mérité au moins une récompense. Pas de surprise chez les stayers et les sprinters, avec les sacres de Kyprios et Highfield Princess. Chez les 3 ans, Vadeni est élu meilleur produit de sa génération en Europe, et Inspiral meilleure pouliche. Les 2 ans Blackbeard et Lezoo sont également récompensés.
 27 novembre : Douche froide pour les Français Grand Glory et Onesto venus avec ambition disputer la Japan Cup. Sixième et septième, ils laissent Vela Azul, monté par Ryan Moore, régler pour la victoire le Derby-winner 2021 Sharyar.

Décembre 

 11 décembre : Pas de triplé dans le Hong Kong Mile pour Golden Sixty, battu d'une encolure par son nouveau rival California Spangle.
 Décembre : Dans l'ombre de Galileo des années durant, Dubawi décroche enfin le titre de tête de liste des étalons en Angleterre et en Irlande. Son nouveau rival Frankel est sacré en France et au niveau européen. Aux États-Unis, Into Mischief aligne un quatrième titre et bat au passage son propre record de gains (28 millions de dollars), tandis qu'au Japon l'immortel Deep Impact règne encore trois ans après sa disparition.

Décès

Hommes et femmes du monde hippique 
 29 mai : Lester Piggott, à 86 ans. Légende des courses anglaises, il était considéré comme l'un des plus grands jockeys britanniques de l'histoire, vainqueur de neuf Derby d'Epsom et trois Prix de l'Arc de Triomphe.
 22 juin : Alec Head, à 97 ans. Mythe des courses françaises, jockey puis entraineur pour les casaques Wertheimer et Aga Khan, remportant à quatre reprises le prix de l'Arc de Triomphe, il fut depuis son fief du Haras du Quesnay un propriétaire-éleveur très influent.
 8 septembre : Elizabeth II, à 96 ans. La casaque de la reine d'Angleterre, passionnée d'élevage, brilla tout au long de son règne. Elle a remporté six classiques avec quatre de ses représentants : Les Oaks avec Carrozza en 1957 et Dunfermline en 1977, le St. Leger 1977 avec cette même Dunfermline, les 2000 Guinées avec Pall Mall en 1958, le Prix de Diane et les 1000 Guinées avec la championne et surtout grande poulinière Highclere. La souveraine a eu son dernier partant (une certaine Improvise, deuxième à Epsom) deux heures avant l'annonce de son décès.
  : Franck Anne, à , des suites d'une opération. Entraineur et driveur de trotteurs, vainqueurs de six  dont cinq au sulky.

Chevaux 
 11 janvier : Snowfall, à 4 ans, à la suite d'un accident. Elle avait en 2021 battu le record de longueurs lors de sa victoire dans les Oaks d'Epsom.
 4 mars : Le Havre, à 16 ans. Après avoir remporté le Prix du Jockey Club, il fut l'un des meilleurs étalons stationnés en France des années 2010, donnant Wonderful Tonight (British Champions Fillies' and Mares' Stakes, Prix de Royallieu), La Cressonnière (Prix de Diane, Poule d'Essai des Pouliches), Villa Marina (Prix de l'Opéra) ou encore Avenir Certain (Prix de Diane, Poule d'Essai des Pouliches).
 25 mars : Exploit Caf, à 21 ans. Trotteur italien, vainqueur entre autres de l'Elitloppet, du Prix de France et du Grand Prix de la Loterie. 
 20 mai : Rail Link, à 19 ans. Lauréat du Prix de l’Arc de Triomphe et du Grand Prix de Paris en 2006. 
 13 juin : Galop Marin, à 10 ans, d'une infection. Excellent cheval de haies, il avait remporté quatre fois d'affilée le Grand Prix d'Automne, de 2018 à 2021. 
 15 juillet : Kitten's Joy, à 21 ans, d'une crise cardiaque. Cheval de l'année sur le gazon aux États-Unis en 2004, il était devenu un étalon de premier plan, deux fois tête de liste aux États-Unis (2013 et 2018), un exploit pour un étalon spécialisé sur le gazon. En Europe, il est le père du champion Roaring Lion. 
 26 août : More Than Ready, à 25 ans. Père de plus de 2 000 gagnants sur les deux hémisphères, un record, il a donné plus de cent vainqueurs de groupe, dont 26 de groupe 1. 
 4 septembre : Coroebus, à 3 ans, lauréat des 2000 Guinées et des St. James's Palace Stakes, foudroyé par une fracture dans la dernière ligne droite du Prix du Moulin de Longchamp. 
 22 octobre : Rock of Gibraltar, à 23 ans. Meilleur cheval du monde en 2002, vainqueur de sept groupe 1 d'affilée, ce miler d'exception devint ensuite un remarquable étalon.
 20 novembre : Galius, à 6 ans. Vainqueur du Critérium des 5 ans 2021, deuxième du Prix d'Amérique 2022, il était l'un des favoris de l'édition 2023.

Notes et références 

Sport hippique